Bürgerkrieg in Libyen steht für:

 Bürgerkrieg in Libyen 2011
 Bürgerkrieg in Libyen seit 2014